Dans le monde, il existe plusieurs routes numérotées B404 :

  Bretelle B404, route belge dans la province de Flandre-Orientale ;
  Bundesstraße 404, route fédérale allemande reliant Kiel à Handorf.